ORP „Czujny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez ścigacze okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Czujny” – jednostka projektu 122bis z lat 50. XX wieku, ex-radziecki BO-411 lub BO-417
 ORP „Czujny” (358) – jednostka projektu 912M z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów